Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Jo Durie e Ann Kiyomura-Hayashi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (finale)

 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)
 Andrea Leand /  Mary Lou Daniels (primo turno)
 Kathy Jordan /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1984